Престолонаследница Елизабета од Белгије је ћерка краља Филипа од Белгије и његове супруге Краљице Матилде. Рођена је 25. октобра 2001. у Бриселу. Тренутно је прва у линији наследства белгијског престола па стога носи титулу престолонаследнице од 21. јула 2013. када је њен отац Филип од Белгије постао краљ. Има два млађа брата Принца Габријела и Принца Емануела и једну млађу сестру Принцезу Елеонору.

Породично стабло

Породица

Референце 

Рођени 2001.
Белгијанци
Белгијска краљевска породица